Paolo Levi est un nom porté notamment par :
 Paolo Levi (1919-1989), un dramaturge et scénariste italien ;
 Paolo Levi (1935-), un critique d'art italien ;
 Paolo Levi, un journaliste italien ;

Voir aussi